Никола́й Никола́евич Виногра́дов:'''
 Виноградов, Николай Николаевич (1876—1938) — историк, этнограф, фольклорист.
 Виноградов, Николай Николаевич (1969—2000) — Герой Российской Федерации. Примечания